SUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Súria (Papua Nuova Guinea)